Humbel ist der Familienname folgender Personen:

 Beda Humbel (1933–2019), Schweizer Nationalrat (CVP)
 Ruth Humbel Näf (* 1957), Schweizer Politikerin (CVP)